Кубок Міжмор'я — умовна об'єднувальна назва для позначення різних футбольних турнірів за участі провідних клубів Центральної та Східної Європи. Термін, що натякає на відомий геополітичний концепт, запропонував київський журналіст Борис Талиновський на засіданні «Футбольного прес-клубу» ФФУ взимку 2014 року.

Історична довідка 

Окрім загальновизнаних змагань — Кубка Мітропи та Балканського Кубка, в історії футболу Центральної та Східної Європи розігрувалися десятки турнірів за участі провідних клубних команд. Однак більшість із них були дуже короткотривалими з мінімальною кількістю учасників. Для того, щоби виокремити з них по-справжньому серйозні, представницькі й такі, що можуть претендувати на офіційний статус, були запропоновані чотири кваліфікаційні вимоги:

 турнір відбувається повністю або частково в Центральній та Східній Європі;
 всі команди-учасниці з європейського континенту;
 у турнірі представлено не менше трьох держав;
 учасниками є не менше шести команд.

Під наведені вимоги підпадають (цілком або ж за окремі роки) п'ять турнірів і 19 розіграшів, які Борис Талиновський запропонував об'єднати під назвою «Кубка Міжмор'я».

Зведена таблиця

Приз для переможців 

Існує фотографічне зображення золотистої нагороди, котра мала бути постфактум вручена командам-переможницям Кубка Міжмор'я. Чи був такий приз виготовлений насправді — не відомо.

Посилання 
 Про «Кубок Міжмор’я»

Див. також 
 Континентальний Кубок СНД

Джерела 
 Газета «Молодь України». — 2015. — № 39-40, 9 жовтня. — с. 8

Міжнародні клубні футбольні змагання